Placosoma är ett släkte av svampar. Placosoma ingår i familjen Asterinaceae, ordningen Capnodiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Placosoma (Asterinaceae)